Getö kan syfta på följande platser:

Finland 

 Getö (Föglö, Åland), 
 Getö, Kyrkslätt, Nyland,

Se även
Getören
Getögat

Robotskapade Finlandförgreningar